Le nom George Roberts est porté par les personnes suivantes :
 George Henry Roberts (1869-1928), un ministre travailliste britannique ;
 George Philip Bradley Roberts (1906-1997), un général britannique pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 George Roberts (1914-1943), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 George Roberts (1945-), un financier américain ;
 George Roberts (-), un tromboniste américain ;
 George Roberts (-), un rameur australien ;
 George Roberts (-), un acteur américain.

Voir aussi